Блосфельд (фамилия)

 Блосфельд, Георгий Иоакимович (1798—1884) — российский медик, профессор.
 Блосфельд, Евгения Григорьевна (1940—2018) — советский и российский историк.